Adkisson ist der Name zweier Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Adkisson Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Texas
 Adkisson Creek, ein Stausee im US-Bundesstaat Oregon

Siehe auch:
 Adkinson
 Adkison